Якутат может означать:

 Якутат — боро в составе штата Аляска.
 Якутат (залив) — залив, часть залива Аляска.